Lésigny ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Lésigny (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Lésigny (Vienne) im Département Vienne